Csehország
 Louka, település a Blanskói járásban
 Louka, település a Hodoníni járásban
 Louka u Litvínova, település a Mosti járásban
 Észtország
 Lõuka, település Pärnu megyében